Jean Lemoine – cardinale francese
Cardinal Lemoine – stazione della metropolitana di Parigi
Collège du Cardinal-Lemoine – antico collegio dell'Università di Parigi
Rue du Cardinal-Lemoine – strada del V arrondissement di Parigi